Текуалиља има више значења:

 Текуалиља (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Текуалиља (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику